El Tecolote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tecolote, Contepec, ort, 
 El Tecolote, Venado, ort, 
 El Tecolote, Oaxaca, ort, 
 El Tecolote, Tingüindín, ort, 
 El Tecolote, San Juan de los Lagos, ort, 
 El Tecolote, Salinas, ort, 
 El Tecolote, Tlajomulco de Zúñiga, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar